Okręty US Navy o nazwie USS "Kalk":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Wickes. 
 Drugi  
 Trzeci  był niszczycielem typu Benson. 

Kalk